Суперкубок Франції з футболу 2017 — 41-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 липня 2017 року між чемпіоном Франції «Монако» та володарем кубка Франції «Парі Сен-Жермен».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2017
Франція
Липень 2017
2017 у французькому спорті